DIN 432 er en DIN-Standart for en sikkerhedsskive.

Kilde  
http://bolte.dk/sikkerhedsskiver-din-432/
DIN-standarder